gekamde houtwormkever
 gewone houtwormkever
 grote houtwormkever
 zachte houtwormkever